Braswell ist ein Familienname in den Vereinigten Staaten.

Bekannte Träger des Namens:

 Bobby Braswell, US-amerikanischer Basketballtrainer
 Bruce Karl Braswell (1933–2013), US-amerikanischer Altphilologe

Braswell steht außerdem für:

 Braswell (Georgia), eine Stadt in Georgia
 Braswell (SOC), ein Mikroprozessor von Intel